Miejscowości w USA:
 Woodbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Woodbury – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Meriwether
 Woodbury – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Butler
 Woodbury – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Woodbury – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Woodbury – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Woodbury – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Woodbury – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Woodbury – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Cannon
 Woodbury – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Woodbury (ang. Woodbury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Woodbury (ang. Woodbury Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Woodbury (ang. Woodbury Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Woodbury (ang. Woodbury Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Woodbury (ang. Woodbury Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Woodbury (ang. Woodbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Woodbury (ang. Woodbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Woodbury (ang. Woodbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woodbury (ang. Woodbury County) – w stanie Iowa
W Wielkiej Brytanii:
 Woodbury – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
W Nowej Zelandii:
 Woodbury – miejscowość w regionie Canterbury